La selecció masculina d'handbol del Brasil representa el Brasil en les competicions internacionals d'handbol. Ha participat en 6 Jocs Olímpics, en 16 campionats del món i en 18 campionats panamericans (en tots els disputats fins ara). La millor classificació en unes Olimpíades va ser en els Jocs Olímpics de Rio de 2016, on va aconseguir arribar fins als quarts de final, perdent contra França per 34 a 27. En el Campionat del Món ha aconseguit classificar-se pels vuitens de final en 4 ocasions. Finalment en el Campionat panamericà, ha estat finalista en les últimes 9 edicions, aconseguint 3 victòries en el campionat.

Historial

Jocs Olímpics

Campionat del món

Campionat Panamericà

Referències 

Brasil
Seleccions esportives del Brasil